Змагання з бігу на ковзанах серед чоловіків на дистанції 500 м на Зимових Олімпійських іграх 2010 відбулися 17 лютого 2010 року.

Призери

Змагання 
 WD — зійшов із змагання

Посилання 
 ковзанярський спорт на офіційному сайті  

Ковзанярський спорт на зимових Олімпійських іграх 2010